Die 83. Tour de Suisse führte ab dem 15. Juni 2019 über neun Etappen bis zum 23. Juni 2019. Sie war ein Rennen der UCI WorldTour 2019.

Teilnehmer 
Startberechtigt sind alle 18 UCI WorldTeams. Dazu kommen zwei Professional Continental Teams und ein Nationalteam von Swiss Cycling, die vom Veranstalter eine Wildcard erhielten.

Etappenübersicht 
Die Tour de Suisse 2019 begann mit einem Mannschaftszeitfahren in Langnau im Emmental im Kanton Bern und endete in Goms im Kanton Wallis.

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

8. Etappe

9. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 
 Offizielle Website der Tour de Suisse 2019

2019
Radrennen 2019